Anastasio Somoza kan syfta på:

Anastasio Somoza García, Nicaraguas president 1936-1956.
Anastasio Somoza Debayle, Nicaraguas president 1967-1979.